Seznam igralcev kluba Arsenal F.C.

Ta seznam zajema pomembnejši nogometaše, ki so igrali za Arsenal F. C.; kar pomeni, da zajema igralce z 100 ali več klubskimi nastopi ter nekater druge znane igralce.

Igralci so razporejeni glede na datum prvega nastopa za klub. Nastopi in goli se nanašajo samo na prvoekipne tekme. Podatki so bili osveženi 19. septembra 2005.

Legenda 
 GK — Golman
 RB — Desno zadnje krilo
 LB — Levo zadnje krilo
 CB — Center zadaj
 MF — Srednja linija
 RW — Desno krilo
 LW — Levo krilo
 FW — Napadalec

Viri 
 

Arsenal F.C.